Ву́лиця Васнецо́ва — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР.

Вулиця Васнецова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Васнецова — вулиця в місті Кривий Ріг.
Вулиця Васнецова — вулиця в місті Кропивницький.
 Вулиця Васнецова — вулиця в місті Нікополь.
 Вулиця Васнецова — вулиця в місті Одеса.
 Вулиця Васнецова — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Васнецова — вулиця в місті Яготин.

Колишні назви:
 Вулиця Васнецова — колишня назва вулиці Марії Примаченко у місті Кропивницький.

Вулиця Васнецова — вулиця в місті Мінськ.

Вулиця Васнецова — вулиця в місті Краснодар.
 Вулиця Васнецова — вулиця в місті Нижній Новгород.
 Вулиця Васнецова — вулиця в місті Перм.

Вулиці, названі на честь людей